Никола́й Исто́мин:
 Истомин, Николай Александрович (1898—1963) — начальник Главного Управления пожарной охраны НКВД СССР, генерал-лейтенант.
 Истомин, Николай Михайлович (1855—?) — русский генерал-лейтенант.